Чемпионат Испании по футболу 1996/1997 — 66-й сезон чемпионата Испании по футболу. «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 27-й раз. В турнире принимали участие 22 клуба. Было сыграно 462 игры и забит 1271 гол. Перед стартом сезона Федерация футбола страны и Профессиональная футбольная лига Испании договорились о том, что клубы могут включать в составы до четырех игроков из государств, не входящих в Европейское сообщество.

Турнирная таблица 

1 «Бетис» получил право участвовать в Кубке обладателей кубков УЕФА как финалист кубка Испании, так как победитель национального кубка «Барселона» квалифицировался в Лигу чемпионов.

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Барселона» — «Логроньес» — 8:0 (8-й тур, 20 октября 1996 года)
 «Сарагоса» — «Барселона» — 3:5 (5-й тур, 29 сентября 1996 года)
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Компостела» — «Барселона» — 1:5 (7-й тур, 13 октября 1996 года)
 «Райо Вальекано» — «Бетис» — 0:4 (29-й тур, 16 марта 1997 года)
 «Овьедо» — «Расинг Сантандер» — 1:5 (34-й тур, 16 апреля 1997 года)
 Самая крупная победа дома: 8 голов
 «Барселона» — «Логроньес» — 8:0 (8-й тур, 20 октября 1996 года)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1997
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1996 году
Спорт в Испании в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997